Adriano Reginato – ex calciatore italiano
 Enrico Reginato – medico e militare italiano
 Giulia Reginato – calciatrice italiana
 João Leonardo de Paula Reginato – calciatore brasiliano
 Mattia Reginato – giocatore di baseball italiano